Дерек Рікардо Гарпер (,  13 жовтня 1961, Елбертон) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції розігруючого захисника за низку команд НБА.

Ігрова кар'єра
Починав грати в баскетбол у команді старшої школи Норт-Шор (Вест-Палм-Біч, Флорида). На університетському рівні грав за команду Іллінойс (1980–1983). 

1983 року був обраний у першому раунді драфту НБА під загальним 11-м номером командою «Даллас Маверікс». Захищав кольори команди з Далласа протягом наступних 11 сезонів. За цей час набирав в середньому 15 очок та 6,1 передачі за гру.

З 1994 по 1996 рік грав у складі «Нью-Йорк Нікс».

1996 року перейшов до «Даллас Маверікс», у складі якої провів наступний сезон своєї кар'єри.

Наступною командою в кар'єрі гравця була «Орландо Меджик», за яку він відіграв один сезон.

Останньою ж командою в кар'єрі гравця стала «Лос-Анджелес Лейкерс», до складу якої він приєднався 1999 року і за яку відіграв лише частину сезону.

Статистика виступів в НБА

Регулярний сезон 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|82 ||1 ||20.9 ||.443 ||.115 ||.673 ||2.1 ||2.9 ||1.2 ||.3 ||5.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|82 ||1 ||27.0 ||.520 ||.344 ||.721 ||2.4 ||4.4 ||1.8 ||.5 ||9.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|79 ||39 ||27.2 ||.534 ||.235 ||.747 ||2.9 ||5.3 ||1.9 ||.3 ||12.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|77 ||76 ||33.2 ||.501 ||.358 ||.684 ||2.6 ||7.9 ||2.2 ||.3 ||16.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|82 ||82 ||37.0 ||.459 ||.313 ||.759 ||3.0 ||7.7 ||2.0 ||.4 ||17.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|81 ||81 ||36.6 ||.477 ||.356 ||.806 ||2.8 ||7.0 ||2.1 ||.5 ||17.3
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|82 ||82 ||36.7 ||.488 ||.371 ||.794 ||3.0 ||7.4 ||2.3 ||.3 ||18.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|77 ||77 ||37.4 ||.467 ||.362 ||.731 ||3.0 ||7.1 ||1.9 ||.2 ||19.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|65 ||64 ||34.6 ||.443 ||.312 ||.759 ||2.6 ||5.7 ||1.6 ||.3 ||17.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|62 ||60 ||34.0 ||.419 ||.393 ||.756 ||2.0 ||5.4 ||1.3 ||.3 ||18.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|28 ||28 ||31.9 ||.380 ||.352 ||.560 ||2.0 ||3.5 ||1.6 ||.1 ||11.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|54 ||27 ||24.3 ||.430 ||.367 ||.743 ||1.6 ||4.4 ||1.5 ||.1 ||8.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|80 ||80 ||34.0 ||.446 ||.363 ||.724 ||2.4 ||5.7 ||1.0 ||.1 ||11.5
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|82 ||82 ||35.3 ||.464 ||.372 ||.757 ||2.5 ||4.3 ||1.6 ||.1 ||14.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|75 ||29 ||29.5 ||.444 ||.341 ||.742 ||1.8 ||4.3 ||1.2 ||.2 ||10.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Орландо Меджик»
|66 ||45 ||26.7 ||.417 ||.360 ||.696 ||1.6 ||3.5 ||1.1 ||.2 ||8.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Лос-Анджелес Лейкерс»
|45 ||29 ||24.9 ||.412 ||.368 ||.813 ||1.5 ||4.2 ||1.0 ||.1 ||6.9
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|1,199 ||883 ||31.5 ||.463 ||.354 ||.745 ||2.4 ||5.5 ||1.6 ||.3 ||13.3

Плей-оф 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|10 ||– ||22.6 ||.389 ||.375 ||.714 ||2.0 ||2.8 ||1.1 ||.2 ||5.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|4 ||0 ||33.0 ||.476 ||.333 ||.714 ||3.0 ||5.0 ||1.5 ||.3 ||6.5
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|10 ||10 ||34.8 ||.533 ||.571 ||.750 ||1.9 ||7.6 ||2.3 ||.0 ||13.4
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|4 ||4 ||30.8 ||.500 ||.222 ||.800 ||3.0 ||6.8 ||1.8 ||.0 ||16.5
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|17 ||17 ||35.4 ||.441 ||.250 ||.729 ||2.5 ||7.1 ||1.9 ||.3 ||13.5
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Даллас Маверікс»
|3 ||3 ||39.7 ||.438 ||.313 ||.688 ||2.7 ||7.7 ||1.3 ||.0 ||19.3
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|23 ||22 ||32.6 ||.429 ||.341 ||.643 ||2.3 ||4.5 ||1.8 ||.0 ||11.4
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|11 ||11 ||35.3 ||.514 ||.574 ||.750 ||3.5 ||5.6 ||1.0 ||.1 ||14.3
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Йорк Нікс»
|8 ||8 ||36.6 ||.354 ||.314 ||.733 ||2.1 ||4.8 ||1.3 ||.1 ||10.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Лос-Анджелес Лейкерс»
|7 ||0 ||16.1 ||.419 ||.100 ||.500 ||1.4 ||2.1 ||.3 ||.0 ||4.3
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|97 ||75 ||31.9 ||.449 ||.365 ||.712 ||2.4 ||5.3 ||1.5 ||.1 ||11.3

Посилання
Статистика на Basketball-Reference.com  

Афроамериканські баскетболісти
Розігруючі захисники
Баскетболісти «Даллас Маверікс»
Баскетболісти «Нью-Йорк Нікс»
Баскетболісти «Орландо Меджик»
Баскетболісти «Лос-Анджелес Лейкерс»
Задрафтовані «Даллас Маверікс»
Уродженці Джорджії
Спортсмени з Джорджії
Американські спортивні коментатори